City Limits (film), een B-film uit 1985.
City Limits (televisieserie), een Canadese televisieserie.
City Limits (tijdschrift), een Brits tijdschrift.